

Cinema 
 Heist  – genere cinematografico
 Heist  – documentario irlandese del 2008 composto da tre episodi
 Il colpo (Heist) – film del 2001 di David Mamet
 Bus 657 (Heist) – film del 2015 diretto da Scott Mann

Geografia 
 Heist  – comune tedesco dello Schleswig-Holstein
 Heist-aan-Zee, detto anche Heist  – comune belga delle Fiandre Occidentali

Persone 
 Al Heist  – giocatore di baseball statunitense
 George Heist  – immunologo statunitense

Televisione 
 Heist  – serie televisiva statunitense del 2006

Pagine correlate 
The Heist